Consolmagno ist der Familienname von:

 Guy Consolmagno (* 1952), US-amerikanischer Astronom
 Peppe Consolmagno (* 1958), italienischer Perkussionist